El Torneig de Dallas 2012, oficialment conegut com a Texas Tennis Open 2012, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International tournaments de la WTA. La segona edició del torneig es va celebrar entre el 17 i el 24 d'agost de 2012 al Hilton Lakes Tennis & Sports Club a Grapevine, prop de Dallas, Texas, Estats Units.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins 

WTA Tour 2012
Competicions tennístiques estatunidenques